Сюркуф може да се отнася за:

 Робер Сюркуф (1773 – 1827) – известен френски корсар, наричан заради галантността и рицарското си отношение „Кралят на корсарите“
 Сюркуф – френски куриерски кораб (1858–1885)
 Сюркуф (крайцер) – френски крайцер (1889–1921)
 Сюркуф (подводница) – голяма френска подводница от началото на Втората световна война (1929–1942)
 Сюркуф D621 – френски разрушител от тип Т47 (1964–1972)
 Сюркуф F711 – френска фрегата от клас Лафайет, изпълнена по стелт-технология (1993)